Louis Maximillien Toussaint Noguier-Malijay (1743-1808), homme politique français
 Germaine Noguier, épouse Ameye (1924-2008), latiniste et résistante française